Il Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Zola Predosa è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Bologna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: armonico, asciutto, morbido

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1995/96)  195,0

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon